Bridge of Spies (englisch für Brücke der Spione) steht für:

 Bridge of Spies, Spitzname der Glienicker Brücke in Berlin, siehe Glienicker Brücke
 Bridge of Spies (Album), Musikalbum von T’Pau (1987)
 Bridge of Spies – Der Unterhändler, US-amerikanischer Spielfilm von Steven Spielberg (2015)